Оупън Же Де Еф Сюез 2012 е 20-ото издание на Оупън Же Де Еф Сюез. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2011. Провежда се в Париж, Франция от 4 до 12 февруари.

Поставени тенисистки 
  Мария Шарапова
  Марион Бартоли
  На Ли (1 кръг, отказва се поради болки в гърба)
  Йелена Янкович (отказва се поради травма на лявото бедро)
  Сабине Лисицки (отказва се поради вирусно заболяване)
  Юлия Гьоргес
  Роберта Винчи
  Анабел Медина Гаригес (1 кръг)
  Анджелик Кербер

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Лизел Хубер /  Лиса Реймънд
  Натали Грандин /  Владимира Ухлиржова
  Ярмила Гайдошова /  Бетани Матек Сандс
  Моника Никулеску /  Алиця Росолска

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2012
Оупън Же Де Еф Сюез